Engels voetbalelftal (mannen)
 Engels voetbalelftal (vrouwen)
 Engels voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Engels voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
 Engels amateurvoetbalelftal (mannen)